Конкурс песни Евровидение 1971 — 16-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 3 апреля 1971 года в городе Дублин (Ирландия) на сцене театра «Гейти». Победителем конкурса стала певица Северин, представлявшая Монако, с песней «Un banc, un arbre, une rue» («Скамейка, дерево, улица»).

Место проведения 

Дублин — Столица Ирландии. Город расположен на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря. Самый большой город на острове Ирландия и в республике, главный порт страны.

Первый конкурс в Ирландии прошёл в театре «Гейти».

Формат 
В 1971 году произошло изменение в форме судейства. В национальное жюри каждой страны входило по два человека, одному из которых от 16 до 25 лет, а второму — от 25 до 55 лет. Каждая песня оценивалась каждым из членов жюри по пятибалльной шкале. Таким образом, каждая песня могла получить от 2 до 10 очков от каждой страны. С другой стороны, это также означало, что жюри могли голосовать тактически, ставя более низкие оценки странам-соперницам и надеясь на более высокие для своей страны.

Конкурс 1971 года начал традицию показа специальных передач с превью всех песен на каналах, транслирующих Евровидение, за некоторое время до трансляции самого конкурса (обычно, как только все страны выберут песни и подготовят превью-клипы). В этом году в конкурсе Евровидение появилось правило, позволяющее участие музыкальных коллективов, с одним ограничением — на сцене не может быть более шести человек.

Участвующие страны 

Из-за ничьей в 1969 году, четыре страны — Норвегия, Португалия, Швеция и Финляндия, решили бойкотировать конкурс 1970 года. В 1971 году все эти страны вернулись. После двухгодичного отсутствия вернулась и Австрия. Впервые в конкурсе участвовала Мальта. Таким образом количество участников возросло за год от 12-ти до 18-ти стран.

У Би-би-си были опасения, что к британской делегации в Ирландии могут отнестись недружелюбно из-за «Смуты» в Северной Ирландии. Было решено отправить на конкурс певицу из Северной Ирландии Клоду Роджерс. Несмотря на это, Роджерс всё же получала угрозы от ИРА за то, что представляла Великобританию.

Вернувшиеся исполнители 
  — Жак Реймонд (1963)
  — Катя Эбштайн (1970)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Роберт Опратко
  — Энтони Чиркоп
  — Жан-Клод Пети
  — Арди Шнайдерс
  — Дитер Циммерманн
  — Вальдо де лос Риос
  — Франк Пурсель
  — Жан Клодрик
  — Джонни Арти
  — Франсис Бэй
  — Энрико Полито
  — Клас Розендаль
  — Ноэл Килехан
  — Дольф ван дер Линден
  — Жоржи Кошта Пинту
  — Миленко Прохаска
  — Осси Рунне
  — Арне Бендиксен

Результаты

Голосование 

Результаты голосования от каждой страны объявляли сами члены жюри:

  — Беатрис Нойндлингер и Йохен Либер
  — Спиро Силлато и Гетан Абела
  — ?
  — ?
  — Кирстен Людвиг и Вольфганг Хенк
  — Ноэлия Афонсо и Франсиско Мадариага
  — Клод Кремьё и Жак Уревич
  — ?
  — Джереми Патерсон Фокс и Гэй Лоу
  — ?
  — ?
  — Эва Блумквист и Путте Викман
  — Вивиенн Колган и Кен Стюард
  — Йос Клебер и ?
  — Педру Албергария и Луиш Филипе Кошта
  — Мишо Кукич и Зоран Крзисник
  — Маркку Вейялайнен и Виено Кекконен
  — Стен Фредриксен и Лив Устерюд

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv
 Испанский документальный фильм про конкурс

 
1971 год в музыке